Liste des joueurs du Montpellier HSC ayant au moins fait une apparition en match officiel de championnat professionnel  avec l'équipe première ou ayant participer à plus de la moitié des matchs d'une saison amateur, depuis la saison 1919-1920.

Notes et références 

Les nombres de matchs et de buts données sont ceux réalisés sous le maillot du Montpellier HSC dans toutes les compétitions officielles dont les statistiques sont connues.
La nationalité donnée est la nationalité sportive du joueur, certains joueurs possèdent plusieurs nationalités mais ils ne peuvent jouer que pour une seule équipe nationale sénior.

Montpellier
Joueurs